Federkohl ist eine Bezeichnung aus der Schweiz und dem süddeutschen Sprach- und Kulturgebiet für unterschiedliche Blattkohl-Sorten, insbesondere:

 Grünkohl
 Palmkohl